Эрнитс () — эстонская фамилия.

Известные носители 
 Виллем Эрнитс (1891—1982) — эстонский учёный-лингвист, полиглот, общественный деятель и политик, член Учредительного собрания Эстонии и Первого Рийгикогу.
 Петер Эрнитс (род. 1953) — эстонский учёный-зоолог, журналист и политик.
 Хейки Эрнитс (род. 1953) — эстонский художник и кинорежиссёр.